RS-26 steht für:
 Rubesch (Rakete), russische Interkontinentalrakete
 RS-26, serbischer Bezirk, siehe Okrug Peć